

Lokalizacje

Austria 
 Geiersberg – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Ried im Innkreis

Niemcy 
 Geiersberg – dzielnica Dorfen
 Geiersberg – obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Schweinfurt
 Geiersberg – szczyt w Spessart